Катеринчук Микола Дмитрович — український політик та юрист, народний депутат України 4-7 скликань,
 Катеринчук Михайло В'ячеславович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища